Valdomiro Duarte de Macedo, dit Valdomiro (né le  à Salvador de Bahia) est un footballeur brésilien. Il joue actuellement au poste de défenseur dans le club de Guimarães.

Biographie

Carrière

Lien externe 
 

Naissance à Salvador (Bahia)
Footballeur brésilien
Naissance en février 1979
Joueur de la Sociedade Esportiva Palmeiras
Joueur de l'União Desportiva de Leiria
Joueur de l'Esporte Clube Bahia